Борел може да се отнася за:
 Адриен Борел (1886 – 1966), френски психиатър
 Емил Борел (1871 – 1956), френски математик
 Жозеп Борел (р. 1947), испански политик
 Паскал Борел (р. 1978), германски футболист
 Феличе Борел (1914 – 1993), италиански футболист